Branislav Acimovic (1912-), footballeur serbe ;
 Jovan Aćimović (1948-),  ancien footballeur yougoslave ;
 Milenko Ačimovič (1977-), ancien footballeur international slovène d'origine serbe ;
 Srecko Acimovic, commandant de l'armée de la République serbe de Bosnie ;
 Victor Acimovic (1915-1987), journaliste, écrivain et photographe macédonien.